Alasensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alasensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Alasensaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar